PasswordsPro — проприетарная программа, предназначенная для восстановления паролей по их хешам.

Описание программы 
 7 видов атак для восстановления паролей к хэшам
 Восстановление паролей длиной до 127 символов
 Восстановление паролей к неполным хэшам всех видов
 Восстановление паролей в кодировке Unicode
 Поддержка модулей хеширования сторонних разработчиков
 Поддержка плагинов
 Редактирование хэшей пользователей и другой информации

Виды атак 
PasswordsPro поддерживает несколько видов атак: атака полным перебором, атака по маске, простая атака по словарям, комбинированная атака по словарям, атака по Rainbow-таблицам.

Виды поддерживаемых хэшей 
Программа предназначена для восстановления паролей к хэшам следующих типов:
 MySQL
 MySQL5
 DES(Unix)
 DES(Oracle)
 MD2
 MD2(HMAC)
 MD4
 MD4(HMAC)
 MD4(Base64)
 MD5
 MD5(APR)
 MD5(Unix)
 MD5(HMAC)
 MD5(Base64)
 MD5(phpBB3)
 MD5(Wordpress)
 MD5(Cisco PIX)
 MD5_Middle
 MD5(HMAC(Wordpress))
 NTLM
 SHA-1
 SHA-1(HMAC)
 SHA-1(Base64)
 SHA-1(Django)
 SHA-224
 SHA-224(HMAC)
 SHA-256
 SHA-256(HMAC)
 SHA-256(Unix)
 SHA-256(Django)
 SHA-256(Base64)
 SHA-256(md5($pass))
 SHA-256(PasswordSafe)
 SHA-384
 SHA-384(HMAC)
 SHA-384(Django)
 SHA-512
 SHA-512(HMAC)
 SHA-512(Unix)
 SSHA-1
 HAS-160
 Haval-128
 Haval-128(HMAC)
 Haval-160
 Haval-160(HMAC)
 Haval-192
 Haval-192(HMAC)
 Haval-224
 Haval-224(HMAC)
 Haval-256
 Haval-256(HMAC)
 Tiger-128
 Tiger-128(HMAC)
 Tiger-160
 Tiger-160(HMAC)
 Tiger-192
 Tiger-192(HMAC)
 RipeMD-128
 RipeMD-128(HMAC)
 RipeMD-160
 RipeMD-160(HMAC)
 RipeMD-256
 RipeMD-256(HMAC)
 RipeMD-320
 RipeMD-320(HMAC)
 Snefru-128
 Snefru-128(HMAC)
 Snefru-256
 Snefru-256(HMAC)
 MSSQL(2000)
 MSSQL(2005)
 Skein-256(128)
 Skein-256(160)
 Skein-256(224)
 Skein-256
 Skein-512(128)
 Skein-512(160)
 Skein-512(224)
 Skein-512(256)
 Skein-512(384)
 Skein-512
 Skein-1024(384)
 Skein-1024(512)
 Skein-1024
 Ventrilo
 Whirlpool
 Whirlpool(HMAC)
 RAdmin v2.x
 Lineage II C4
 GOST R 34.11-94
 Blowfish(Eggdrop)
 Blowfish(OpenBSD)
 Domain Cached Credentials
 md5(md5($pass))
 md5(strtoupper(md5($pass)))
 md5(md5(md5($pass)))
 md5(md5(md5(md5($pass))))
 md5(md5(md5(md5(md5($pass)))))
 md5($pass.$salt)
 md5(sha1($pass))
 md5(sha1(md5(sha1($pass))))
 md5($salt.$pass)
 md5($salt.md5($pass))
 md5($salt.$pass.$salt)
 md5($salt.'-'.md5($pass))
 md5(md5($salt).$pass)
 md5(md5($salt).md5($pass))
 md5(md5($pass).$salt)
 md5(md5($pass).md5($salt))
 md5(md5($username.$pass).$salt)
 md5($salt.$pass.$username)
 md5($salt.md5($salt.$pass))
 md5($salt.md5($pass.$salt))
 md5($salt.md5($pass).$salt)
 md5($username.md5($pass).$salt)
 md5($username.'\0'.$pass), файл «md5($username.0.$pass).dll»
 md5($username.'\n'.$pass), файл «md5($username.LF.$pass).dll»
 sha1(md5($pass))
 sha1(sha1($pass))
 sha1(sha1($pass).$salt)
 sha1(sha1(sha1($pass)))
 sha1($pass.$salt)
 sha1($salt.$pass)
 sha1($salt.sha1($pass))
 sha1($salt.sha1($salt.sha1($pass)))
 sha1($username.$pass)
 sha1($username.$pass.$salt)
 sha1($username.':'.$pass), файл «MaNGOS2.dll»
 sha1(strtolower($username).$pass)
 sha1(strtoupper($username).':'.$pass), файл «MaNGOS.dll»
 Adler-32
 CRC-16
 CRC-16-CCITT
 CRC-32
 CRC-32B
 CRC-64
 ELF-32
 FCS-16
 FCS-32
 Fletcher-32
 FNV-32
 GHash-32-3
 GHash-32-5
 XOR-32

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20180616214301/http://www.insidepro.team/ — официальный сайт.

Криптографическое программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows